Beauvois puede estar haciendo referencia a:

 Beauvois, población y comuna francesa.
 Jean-Léon Beauvois, psicólogo social francés.